Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du  au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gisela Dulko et Flavia Pennetta.

Faits marquants 
 Blessées, les  première et troisième joueuses mondiales, respectivement Serena Williams et Dinara Safina, ne participent pas au tournoi.
 La Russe Maria Sharapova déclare elle aussi forfait pour l'événement à cause d'une blessure au coude droit.
 Handicapée à l'épaule, la tête de série numéro un Svetlana Kuznetsova est sortie au  par la Française Marion Bartoli.
 Trois Belges se qualifient pour les quarts de finale : Kim Clijsters, Justine Henin et Yanina Wickmayer.
 C'est Kim Clijsters qui remporte l'épreuve face à Venus Williams en finale ; au bénéfice de ce succès (son second après celui de 2005) lui permet d'intégrer le top 10 au classement WTA du .
 En double dames, les favorites et numéros un mondiales Cara Black et Liezel Huber chutent dès le . Gisela Dulko et Flavia Pennetta décrochent le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2010)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Miami
Sport en Floride en 2010
Tennis en mars 2010
Tennis en avril 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Compétition de tennis à Miami